Финска је до сада учествовала 55 пута. Најбољи резултат су остварили 2006. године када су и победили.

На последњем месту су завршили чак 11 пута.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Финска